Baudreville kan syfta på:

 Baudreville, Eure-et-Loir, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Baudreville, Manche, fransk kommun i departementet Manche